Хлендовский:

 Хлендовский, Адам Томаш (1790—1855) — польский писатель.
 Хлендовский, Валентий (1797—1846) — польский писатель; брат Адама-Томаса Х.
 Хлендовский, Казимеж (1843—1920) — польский писатель; псевдонимы Ignotus и Kalasanty Kruk.

См. также 
 Хлендовская, Стефания (1850—1884) — польская писательница.